Miejscowości w USA:
 Sandy Creek – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Sandy Creek – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Sandy Creek – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Sandy Creek (ang. Sandy Creek Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Sandy Creek (ang. Sandy Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
 Sandy Creek (ang. Sandy Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance
 Sandy Creek (ang. Sandy Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
 Sandy Creek (ang. Sandy Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer